Termenul „Faust” se poate referi la:

Nume de familie
FAUST, uniune cetățenească de protecție a mediului în Hanovra
Un premiu german, pentru piese de teatru
Fabrică de bere în Miltenberg
Serial german
Trupă muzicală germană
Program de computer

Opere
Faust, Goethe, dramă scrisă Johann Wolfgang von Goethe
Faust (operă), operă în cinci acte de Charles Gounod, după drama „Faust” a lui Johann Wolfgang von Goethe.